Remicourt – miejscowość i gmina w Belgii, w prowincji Liège
 Remicourt (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Remicourt (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia